Юго-Восто́чный о́круг () — округ в Ботсване. Административный центр — столица страны город Габороне.

География 
Соседние области:
 Квененг — на северо-западе
 Кгатленг — на северо-востоке
 Южный — на юго-западе
 Северо-Западная провинция (ЮАР) — на востоке

Населённые пункты 
Крупнейшие:
 Габороне, 186 007
 Лобаце, 29 689
 Тлоквенг, 21 133
 Рамоцва, 20 680

Административное деление 
Административно округ делится на 3 субокруга:
 Габороне
 Лобаце
 Юго-Восток

Экономика 
В столице расположен международный аэропорт. Через округ проходит железная дорога из Мочуди (Кгатленг) в Раматлабама (Южный округ).

Ссылки и источники 
 Атлас мира. ГНПП Картография. 2005 г.
 Ботсвана. Москва, 1985 г. Авторы: Волков В. В., Чирков В. С.

Примечания 

Округа Ботсваны